Carazo puede referirse a:

 Carazo, un departamento de Nicaragua.
 Carazo, un municipio situado en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, España.